dal greco antico: χρῶμα chrṓma, colore, φορός phorós ‚indossare o portare.

Chimica
cromoforo un gruppo di atomi capaci di conferire colorazione ad una sostanza.

Biologia
Pigmento biologico sostanze prodotte dagli organismi viventi, che appaiono colorate per effetto di un assorbimento selettivo della radiazione elettromagnetica visibile, il termine viene anche attribuito a batteri che producono pigmenti biologici.

Medicina
Sostanze o tessuti, che per effetto di un assorbimento selettivo della radiazione elettromagnetica visibile, risultano pigmentati e possono essere utilizzati come bersaglio per trattamenti basati sulla fototermolisi selettiva o terapia fotodinamica,  o che, come il retinale, costituiscono la base chimica della vista.